Roeseler ist der Familienname folgender Personen:

Albrecht Roeseler (1930–1994), deutscher Geiger, Musikwissenschaftler und Journalist
August Roeseler (1866–1934), deutscher Maler, Zeichner, Radierer und Karikaturist